FID steht für:
 Fachinformationsdienste für die Wissenschaft, ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft
 FIDE, Weltschachbund – Kürzel für Spieler, die nicht für eine Nation spielen
 Firmendirektversicherung, Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung, siehe Direktversicherung
 Federation for Information and Documentation, bis 2002 bestehende Institution zur Vernetzung und Verfügbarmachung von bibliothekarischem Wissen
 Flächenidentifikator, Kennzeichnung eines Feldstücks in einer Feldstückskarte
 Flammenionisationsdetektor, ein Detektor für organische Verbindungen, der überwiegend in Verbindung mit Gaschromatographen (GC) eingesetzt wird
 Fall-ID in Ärzteberichten
 Forschungsinstitut für Fragen des Donauraumes, Vorgänger des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa
 free induction decay (freier Induktionszerfall) in der Kernspinresonanzspektroskopie/-tomographie

Fid steht für:
 Fid, Werkzeug der Seilmacher, siehe Spleiß

Siehe auch:
 The Fid, Berg im Grahamland, Antarktika
 Feed

Abkürzung